Luc De Smet (wielrenner) - Belgisch wielrenner
 Luc De Smet (toneelregisseur) - Belgisch toneelregisseur